Чёрная месса — сатанистский обряд, антипод христианской литургии;
 Чёрная месса (фильм) — американская криминальная драма 2015 года.